Kruis (christendom)
 Relikwieën van het Heilig Kruis
 Kruisverheffing, parochies in Nederland en Vlaanderen gewijd aan het Heilig Kruis
 Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge
 Sint Kruis, een plaats in de Nederlandse provincie Zeeland
 Saint Croix, ook wel Sint-Kruis, een van de Maagdeneilanden
 Woiwodschap Heilig Kruis, een provincie van Polen

In andere talen: 
Catalaans: Santa Creu
Duits: Heilig Kreuz,  plaatsnamen met Heiligenkreuz of Heiligkreuz]
Engels: Holy Cross
Frans: Sainte Croix, plaatsnamen met Sainte-Croix
Italiaans: Santa Croce
Pools: Święty Krzyż
Portugees en Spaans: Santa Cruz